Wood Lane ist der Name folgender Stationen im Londoner U-Bahn-Netz:

 Wood Lane (Central Line) (1908–1947)
 Wood Lane (Metropolitan Line) (1908–1914, 1920–1959)
 Wood Lane (Hammersmith & City Line)